село Глушиця, Сарненський район Рівненської області 
 місто Глушиця, Нижньосілезьке воєводство Польщі